Bernard Stiegler – filosofo francese
 Josef Stiegler – ex sciatore alpino austriaco
 Resi Stiegler – ex sciatrice alpina statunitense
 Seppi Stiegler – ex sciatore alpino statunitense